Terminal peut signifier :

Informatique et télécommunication
 En informatique, le terminal est en quelque sorte l'extrémité d'un réseau informatique. C'est aujourd'hui le plus souvent un ordinateur personnel, une station de travail, un poste de travail, un smartphone ou une tablette tactile.
 L'émulateur de terminal est une application qui se substitue à un terminal informatique spécifique.
 Terminal est le logiciel d'émulation de terminal de l'environnement de bureau Xfce.
 GNOME Terminal est le logiciel d'émulation de terminal de l'environnement de bureau GNOME.
 Terminal.app est l'émulateur de terminal inclus dans les systèmes d'exploitation macOS d'Apple.
 En télécommunications, un terminal est également l'extrémité d'un réseau de télécommunication.
 En télétransmission, un terminal de télétransmission sert à sélectionner la chaîne de télévision.
 Un terminal de paiement électronique est un appareil électronique permettant d'enregistrer une transaction de paiement.

Transports
Un terminal désigne le lieu où l'on change de mode de transport :
 Dans un aéroport, le terminal aéroportuaire est l'endroit (on utilise aussi le terme d'aérogare) où les passagers embarquent ou débarquent ;
 Dans un port maritime ou fluvial, le terminal est une infrastructure portuaire spécifique à un type de produits ou de navires. Par exemple :
 un terminal maritime de passagers
 un terminal pétrolier,
 un terminal conteneur,
 un terminal méthanier (dit aussi terminal gazier, terminal GNL ou LNG),
 un terminal charbonnier,
 un terminal minéralier,
 un terminal roulier, un terminal ferry, etc.

Cinéma 
 Terminal, un film de Paolo Breccia (Italie, 1974)
 Jongjeom, un film de In-yeob Jeong (Corée, 1981)
 Terminal, un téléfilm de Larry Elikann d'après un roman de Robin Cook (USA, 1996)
 Terminale, un film de Francis Girod (France, 1998)
 Terminal, un film de Jorge Echeverry (Colombie, 2000),
 Terminla, un film de Aitzol Aramaio et Juan Pérez Fajardo (Espagne, 2002)
 Le Terminal (The Terminal), un film de Steven Spielberg (USA, 2004)
 Terminal, un film de Vaughn Stein (USA, Royaume-Uni et Hongrie, 2018)

Musique 
 Terminal,  original de Ayumi Hamasaki.

Voir aussi 
 Terminus
 Terminale (lycée)

Homonymie de titre